Die If Stockholm Open 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 28. Oktober 2002 in Stockholm stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in St. Petersburg die St. Petersburg Open und in Basel die Davidoff Swiss Indoors Basel gespielt, welche genau wie die If Stockholm Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Vorjahressieger im Einzel war Sjeng Schalken, der dieses Jahr in der ersten Runde ausschied. Neuer Turniersieger wurde der Thailänder Paradorn Srichaphan (Setzliste Nr. 7), der sich im Finale gegen Marcelo Ríos (Setzliste Nr. 6) durchsetzte. Für Srichaphanwar es der zweite Titel in dieser Saison und auch der zweite seiner Karriere.
Titelverteidiger im Doppel waren Donald Johnson und Jared Palmer, die dieses Jahr bei dem Turnier nicht antraten. Neue Turniersieger wurden Wayne Black und Kevin Ullyett, die sich als Setzlistenzweite den neunten gemeinsame Titel sicherten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 625.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 650.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 186 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 136 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 118 kB)

Tennisturnier 2002
Tennisturnier in Stockholm